Саут-Эск ():* Саут-Эск — река на северо-востоке острова Тасмания (Австралия).
  — река в Шотландии.